Le ballon de rugby peut être :
 le ballon de rugby à XIII
 le ballon de rugby à XV

Voir aussi 
 , une page d'homonymie plus générale